Ellisville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ellisville Township (Illinois)
 Ellisville Township (North Dakota)
 Ellisville Township (South Dakota)